

Sigle 
 Bachelor of Engineering
 Base Excess – eccesso di basi
 Bloco de Esquerda (Blocco di Sinistra) – partito politico portoghese
 British English

Chimica 
 Be – simbolo chimico del berillio

Codici 
 BE – codice vettore IATA di Flybe
 be – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua bielorussa
 BE – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Belgio
 BE – il codice ISO 3166-2:CH del Canton Berna (Svizzera)

Fisica 
 °Bé – (grado Baumé) – unità di misura della scala di Baumé

Informatica 
 .be – dominio di primo livello del Belgio
 Be Incorporated – azienda produttrice di software che offre il sistema operativo per personal computer BeOS. La compagnia ha ceduto le sue attività a Palm, Inc. nel 2001

Musica 
 Be – album discografico dei Casiopea del 1999
 BE – album dei Pain of Salvation del 2004
 Be – album di Common del 2005
 Be – album dei Salem Hill del 2005
 BE – album dei Beady Eye del 2013
Be – album dei BTS del 2020

Altro 
 Be – lettera dell'alfabeto cirillico
 BE – sigla usata per gli aerei dell'azienda russa Beriev

Altri progetti